Der Family Circle Cup 2010 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Charleston. Es war als Turnier der Premier-Kategorie Teil der WTA Tour 2010. Das Turnier fand vom 10. bis zum 18. April 2010 statt.

Das Finale im Einzel bestritten Samantha Stosur und Wera Swonarjowa, das Stosur in zwei Sätzen gewann. Im Doppel gewann die Paarung Liezel Huber / Nadeschda Petrowa in zwei Sätzen gegen Vania King / Michaella Krajicek.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 
 
 
 

WTA Tour 2010
Tennisturnier in Charleston (South Carolina)